Автопере́клад — абревіатура-неоднозначність, що використовується як позначення:
 Автоматизований переклад (CAT, computer aided translation) — переклад вмісту перекладачем, який має певне знання мови, вважає власне знання мови достатнім і відповідним для здійснення дописів мовою, зрозумілим носіям мови. У процесі перекладу (авто-)перекладач, насамперед, використовує технологіі машинного перекладу, тобто адаптує і виправляє машинний переклад до властивостей мови, аспектів її використання носіяии, що нездатен зробити рушій машинного перекладу.

 Автомати́чний переклад — те саме, що й машинний переклад

Переклад
Інформаційні технології
Мовознавство